

Geografia

Kildare – città della contea di Kildare

Kildare – città  della Contea di Kay, Oklahoma
Kildare – città della Contea di Juneau, Wisconsin

Altro 
Dottor Kildare – personaggio letterario, televisivo e cinematografico